Autech bezeichnet:

 Autech Classic Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Autech Japan, japanischer Tuner